El término Matilla puede referirse a:

Flora 
 Matilla, nombre común de la planta Suaeda spicata;
 Matilla, nombre común de la planta Suaeda maritima;
 Matilla de la orina, nombre común de la planta Herniaria fruticosa;
 Matilla cañamera nombre común de las plantas Althaea cannabina y Althaea officinalis;

Divisiones administrativas 
 Matilla de la Vega, localidad del municipio de San Cristóbal de la Polantera, provincia de León, España;
 La Matilla (Puerto del Rosario), localidad del municipio de Puerto del Rosario, provincia de Las Palmas, España;

 La Matilla (Beleña), localidad del municipio de Beleña, provincia de Salamanca, España;
 Matilla de los Caños del Río, municipio de la provincia de Salamanca, España;
 La Matilla (Segovia), municipio de la provincia de Segovia, España;
 Matilla de los Caños, municipio de la provincia de Valladolid, España;
 Matilla de Arzón, municipio de la provincia de Zamora, España;
 Matilla la Seca, municipio de la provincia de Zamora, España;
 Matilla (Chile), oasis y localidad de la comuna de Pica, Chile.

Apellido 
 Fray Pedro Matilla (16XX-1698), religioso dominico español;
 Segundo Matilla y Marina (1862-1937), pintor español;
 Valentín Matilla (1900-1997), médico español;
 Aurelio Matilla Jiménez (190X-198X), militar y topógrafo español;
 Rafael Matilla Entrena (1904-1962), político y abogado español;
 Luis Matilla (1938-), dramaturgo español;
 Eduardo García Matilla (1948-), empresario español;
 José Manuel Matilla Rodríguez (1962-), historiador de arte español;
 Elisa Matilla (1966-), actriz española;
 Javier Magro Matilla (1988-), futbolista español;